Уэстерн:

 Уэстерн — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.
 Уэстерн Форс — австралийский регбийный клуб.